П'єса — драматичний твір, призначений для вистави. || заст. Невеликий літературний твір, звичайно віршований.
 П'єса — невеликий сольний або ансамблевий завершений музичний твір.

Примітки